Villa San Giovanni kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Villa San Giovanni, kommun, Kalabrien, Provincia di Reggio Calabria, 
 Villa San Giovanni (ort), Abruzzo, Provincia di Pescara, 

Robotskapade Italienförgreningar